František I. Bretaňský (bretonsky Fransez I, francouzsky François I, 14. květen 1414 – 18. červenec 1450) byl od roku 1442 bretaňským vévodou, hrabětem z Montfortu a titulárním hrabětem z Richmondu. Jeho rodiči byli Jan V. Bretaňský a Johana Francouzská.

Rodina 
František se poprvé oženil v roce 1431 v Nantes s Jolandou Anjou, dcerou Ludvíka II. z Anjou. Měli spolu syna, Renauda, hraběte z Motfortu. Renaud zemřel mladý a Jolanda již v roce 1440.

Podruhé se oženil 30. října 1442 na zámku v Auray s Isabelou Skotskou, dcerou Jakuba I. Skotského. Měl spolu dvě dcery:

 Markéta Bretaňská (1443–1469), ⚭ 1455 František II. Bretaňský (23. června 1433 – 9. září 1488), vévoda bretaňský
 Marie Bretaňská (1446–1511), ⚭ 1462 Jan II., vikomt z Rohanu, hrabě z Leonu a Porhoëtu

Protož neměl žádné mužské potomky, stal se jeho nástupcem jeho mladší bratr Petr.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bretaňští vévodové
Narození v roce 1414
Úmrtí v roce 1450
Dynastie Dreux
Narození 14. srpna
Úmrtí 18. července
Muži